Ян Мнішек (староста)
 Ян Кароль Мнішек
 Єжи Ян Мнішек

Ян